Il doppio del torneo di tennis Dharwad Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Kamil Čapkovič e Lukáš Lacko che hanno battuto in finale Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (finale)
 Prakash Amritraj /  Rohan Bopanna (quarti di finale)

 Mustafa Ghouse /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)
 Denis Istomin /  Orest Tereščuk (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dharwad Challenger 2006